Vizitiu se poate referi la:
, persoană care conduce o trăsură
Vizitiu, nume de familie
Vizitiul, constelație